

Жабиці — село в гміні Ґрембоцице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Жабиці — село в гміні Хоцянув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Жабиці — село в гміні Ґужиця Слубицького повіту Любуського воєводства